Coup bezeichnet:
 eine gewagte und meist unerwartet durchgeführte, erfolgreiche Unternehmung
 Coup (Mutprobe), ehemals eine Mutprobe der Prärie-Indianer der Great Plains
 The Coup, US-amerikanisches Hip-Hop-Duo
 Coup (1999), ein Film von Elif Savas aus dem Jahr 1999
 
 Coup!, ein TV-Film von Simon Cellan Jones aus dem Jahr 2006 über den 2004 angeblich von Simon Mann geplanten Staatsstreich in Äquatorialguinea
 Coup (Album), ein Album der Band The New Regime
 Deutschrap-Duo bestehend aus den Rappern Xatar und Haftbefehl
 Ein Einzelspiel beim Roulette
 Coup (Unternehmen), ein Anbieter von E-Scooter-Sharing

Siehe auch:

 Coup d’état, siehe Putsch
 Coup de grâce, siehe Gnadenschuss
 Mediencoup, siehe Scoop (Journalismus)
 COU
 Coux
 Kou
 Ku
 Kuh